

Урулюнгуй — річка в Забайкальському краї, ліва притока Аргуні
 Урулюнгуй — селище, Краснокаменський район, Забайкальський край
 Урулюнгуй — село, Приаргунський округ, Забайкальський край